Павел III (; умер в начале VII века) —  в конце VI — начале VII века; местночтимый святой, почитаемый в Католической церкви (день памяти — 7 февраля).

Биография 
В списках глав Брешианской епархии святой Павел III упоминается как преемник Доминатора и предшественник Патерия. Предполагается, что он мог получить епископскую кафедру в городе Брешиа на рубеже VI и VII веков. Вероятно, он был епископом очень непродолжительное время, так как его второй преемник Анастасий стал епископом в 604 году.

О деяниях Павла III как главы Брешианской епархии почти ничего не известно. Предполагается, что как и бо́льшая часть итальянских иерархов того времени, он был вовлечён в споры о Трёх главах. Некоторые историки отождествляют Павла III с одним из трёх неназванных по именам итальянских прелатов, которые отказались подписать осуждение сторонников Трёх глав, на чём настаивал их митрополит . Предполагается, что это решение епископа Брешиа было вызвано не его приверженностью к схизме, а нежеланием усугублять раскол среди христиан Северной Италии. Также при епископе Павле III некий Бертициан подкупом попытался получить сан епископа Брешиа, но не преуспел в этом.

Датой смерти Павла III средневековые мартирологи называют 7 февраля. Вероятно, что после кончины он был похоронен в базилике Сан-Андреа-де-Ребуффоне, но затем его останки были перенесены в . Здесь же были похоронены и другие святые брешианские епископы: Доминатор, Анастасий и Доминик. 1 ноября 1581 года мощи этих святых были перевезены в , а 16 февраля 1604 года — в старый кафедральный собор Брешиа. В последнем из храмов они находятся до сих пор.

Также как и все главы Брешианской епархии III—VII веков от Анатолия до Деусдедита, ещё в средневековье Павел III был причислен к местночтимым святым. Основные торжества в его память проходят в Брешиа 7 февраля (в день смерти святого). В епархии 16 февраля и 1 ноября также отмечаются и дни перенесения мощей Павла III.

Примечания 

Родившиеся в VI веке
Умершие в VII веке
Святые Ломбардии
Католические святые
Местночтимые святые
Христианские святые VII века
Епископы Брешии
Епископы VII века
Церковные деятели Лангобардского королевства